László Magyar (1818-1864), explorateur et cartographe hongrois ;
  (né en 1936), nageur hongrois.